Kochertalbahn ist der Name dreier historischer Eisenbahnlinien durch Teilstücke des Kochertals, Baden-Württemberg:
 Kochertalbahn, zwischen Waldenburg und Forchtenberg
 Obere Kochertalbahn, zwischen Gaildorf und Untergröningen
 Untere Kochertalbahn, zwischen Bad Friedrichshall und Ohrnberg

Siehe auch:
 Kocherbahn, in derselben Region, siehe Bahnstrecke Crailsheim–Heilbronn